Island Number One ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Island Number One (Fresno County, Kalifornien)
 Island Number One (Solano County, Kalifornien)
 Island Number One (Michigan)
 Island Number One (Wisconsin)

Siehe auch:
 Island Number 1